Carosio ist der Familienname folgender Personen:
 Corrado Carosio (* 1967), italienischer Pianist und Komponist
 Ermenegildo Carosio (1866–1928), italienischer Gitarrist und Komponist
 Margherita Carosio (1908–2005), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Nicolò Carosio (1906–1984), italienischer Journalist und Radiosprecher